Panja è un personaggio immaginario del manga Kimba, il leone bianco.

Personaggio

Età adulta
Panja era molto devoto agli animali e a sua moglie Eliza. Infatti Kimba chiamò "Giungla di Panja" la sua giungla, perché fu il primo re. Panja abbandonò sua sorella Liona e i pigmei al villaggio per andare nella giungla. Dopo qualche mese di regno, conobbe Eliza, per cui soffrì le pene d'amore. Dopo nacque Leona, la sorella di Kimba, che rimase al villaggio per fare il guardiano alle pelli degli antenati. Dopo, Eliza avvisò Panja che era incinta e, proprio il giorno dopo, Panja fu ucciso e Eliza catturata da Hammegg e Catter.

Dopo la sua morte e la cattura di Eliza
Dopo di ciò, la giungla cadde in mano ai predatori principali, come Bubu e Toto. Per fortuna, dopo ben 6 anni, arrivo Kimba a mettere le cose in regola.

La pelliccia e il fantasma
Ogni tanto Kimba si confida a lui per le decisioni rischiose e, in qualche puntata, appare anche Panja in sogno, o sotto forma di traveggola, a Kimba.

Personaggi di Kimba, il leone bianco
Leoni immaginari